Víg László
 Víg László (?) zenész, az Aurora együttes gitárosa

Vigh László
 Vigh László (1950) Széchenyi-díjas biokémikus
 Vígh László (1957–2016) szobrász
 Vigh László (1961) politikus

Vígh László
 Vígh László (1941) tornaedző